Miejscowości w Polsce 
 Sulejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno 
 Sulejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica
 Sulejewo-Folwark  (dawniej Sulejewo) – osada w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica